Warrior of Rome, também conhecido como Ambition of Caesar or Caesar no Yabou (セイザの野望) é um jogo eletrônico de estratégia de guerra em tempo real para o Mega Drive, feito pela Micronet em 1991. O jogo é ambientado nas legiões romanas de Júlio César. Teve uma continuação conhecida como Warrior of Rome II.

Jogos eletrônicos de estratégia
Jogos para Mega Drive
Jogos exclusivos para Mega Drive